Арбен Минга (; 16 марта 1959, Тирана - 31 января 2007, Уинсор) — албанский футболист, выступавший на позиции центрального нападающего.

Клубная карьера 
Начал свою карьеру в столичном клубе «17 ноября», где хорошо закрепился в основе в сезоне 1977/78. Вместе с Агустином Коля, Миланом Бачи, Сулейманом Мема и Бедри Омури четырежды становился национальным чемпионом и трижды обладателем национального кубка. В начале 1990-х переехал в Румынию, где играл в составах «Брашова», «Дачии» и «Аквилы». Карьеру завершил в 1996 году, выступая за «Тирану».

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Албании состоялся 3 сентября 1980 года в квалификационном матче на Чемпионат мира 1982 против сборной Финляндии. Всего за сборную Минга принял участие в 28 матчах и забил 2 гола.

Голы за сборную

После карьеры и смерть 
После карьеры он отправился в Канаду со своей женой, Норой Гокхи, которая была профессиональной баскетболисткой, где они воспитали двух сыновей: Грида и Джона. Именно там ему был поставлен диагноз неизлечимой болезни. 31 января 2007 года умер от рака поджелудочной железа. В 18-м туре чемпионата Албании сезона 2006/07 футболисты выходили на матчи с черными повязками в памяти о нём.

Достижения

Клубные

«Тирана» 

 Чемпион Албании: 1981/82, 1984/85, 1987/88, 1994/95, 1995/96
 Обладатель Кубка Албании: 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1995/96
 Обладатель Суперкубка Албании: 1994

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Албании: 1984/85 (13 голов)

Ссылки 
 Статистика игры за сборную на Eu-Football

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Брашов»
Умершие от рака поджелудочной железы